Rumney kan syfta på:

 Rumney, Australien – en ort i Tasmanien
 Rumney, Cardiff - en ort och community i Cardiff, Wales
 Rumney, New Hampshire – en kommun i USA
 Mount Rumney - ett berg i Tasmanien, Australien
 Rumney Castle – ett slott i Wales

Personer med efternamnet Rumney 
 Ralph Rumney  (1934-2002), en engelsk artist

Efternamn